Футбольная Конференция Англии 1986/87 годов — 8-й сезон Футбольной Конференции Англии.

В Футбольной Конференции играли как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Футбольная Конференция являлся пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже четырёх дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Футбольной Конференции выходит в Четвёртый дивизион Футбольной лиги. В этом сезоне были внесены изменения, так раньше по завершении каждого сезона, победитель Альянса Премьер-лиги боролся с вылетевшими командами из Четвёртого дивизиона за избрание в Футбольную лигу, с этого сезона была введена система автоматического выхода в Футбольную лигу.

«Скарборо» стал чемпионом Футбольной Конференции, и выиграл право выйти в Футбольную лигу, сменив «Линкольн Сити».

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Гейтсхед (из Северной Премьер-лиги)
 Уэллинг Юнайтед (из Южной Футбольной лиги)
 Саттон Юнайтед (из Истмийской лиги)

Выбывшие команды
 Уиком Уондерерс (в Северную Премьер-лигу)
 Дартфорд (в Южную Футбольную лигу)
 Барроу (в Исмийскую лигу)

Турнирная таблица 

1 Нанитон Боро был исключён за финансовые нарушения.

Ссылки 
 Официальный сайт

1986
Англия-5
Англия-5
Спорт в Великобритании в 1986 году
Спорт в Великобритании в 1987 году